Greville kan syfta på:

 Greville (släkt) – en engelsk släkt
 Rich (auktor)

Geografi

Frankrike 

 Gréville-Hague, kommun, Normandie, Département de la Manche,

Sydafrika 

 Greville (kulle i Sydafrika), Norra Kapprovinsen, Pixley ka Seme District Municipality, 

Robotskapade Sydafrikaförgreningar